Grabów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Grabów nad Prosną, une ville

 Voïvodie de Łódź
gmina de Grabów dans le powiat de Łęczyca
Village de Grabów dans le powiat de Łęczyca
Village de Grabów dans le powiat de Kutno

 Voïvodie de Lubusz 
Village de Grabów dans le powiat de Sulęcin
Village de Grabów dans le powiat de Żary

 Voïvodie de Mazovie
Village de Grabów dans le powiat de Wołomin

 Voïvodie d'Opole
Village de Grabów dans le powiat de Strzelce

 Voïvodie de Silésie
Village de Grabów dans le powiat de Gliwice

Voir aussi